Marbäcks landskommun kan avse
Marbäcks landskommun, Småland –  en tidigare kommun i Jönköpings län
Marbäcks landskommun, Älvsborgs län – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län